Ampliación Loma Bonita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ampliación Loma Bonita, Oaxaca, San Pedro Ixtlahuaca, 
 Ampliación Loma Bonita, Hidalgo, Apan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar